Un cheval de bois est un jouet, imitant le cheval, destiné à être chevauché par les enfants ;
 Un manège de chevaux de bois est un carrousel souvent ancien et décoré, à un ou deux niveaux, principalement constitué de chevaux de bois montant et descendant alternativement au rythme du manège, au centre duquel se trouve souvent un orgue limonaire ;
 En aviation, un «  » est une perte de contrôle latérale au sol subie par un avion à train classique. Le tête-à-queue qui caractérise cet incident fait que l'extrémité d'une aile peut toucher le sol et accentuer la rotation. De nature accidentelle, cette manœuvre a statistiquement plus de chances de se produire lors de l'atterrissage et peut provoquer des dommages importants à l'appareil.

 Iconographie : Tableau daté de 1668 de Johanna Vergouwen : Portrait de jumeaux chevauchant des chevaux de bois, huile sur toile, 152,2 par 200,1, signé et daté 1668, passé en vente chez Christie's à Amsterdam le , adjugé , n° 180 du catalogue.

 Voir aussi 

 Le cheval de Troie, un cheval de bois géant utilisé lors de la guerre de Troie par les Grecs pour s'emparer de la ville assiégée de Troie.
 Le cheval de bois (ou jiawu'', ),  du cycle sexagésimal chinois.